Ба́гов — фамилия. Известные носители:
 Багов, Грегори-Саид Муратович (1958) — российский актёр, режиссёр, Заслуженный артист РФ, Лауреат премии Москвы;
 Багов, Али Малилович (1990) — российский боец смешанных единоборств;